Der Medaillenspiegel der UCI-Bahn-Weltmeisterschaften besteht aus zwei verschiedenen Aufstellungen der Medaillengewinne.


Medaillenspiegel der Weltmeisterschaften seit 1993 
1993 wurde die Trennung der Radsportler zwischen Amateuren und Profis aufgehoben, deshalb werden die seitdem errungenen Medaillen getrennt aufgeführt.

Stand nach den UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2022

Medaillenspiegel aller Weltmeisterschaften seit 1893 
Stand nach den UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2022

In einigen Fällen, speziell bei älteren Wettbewerben, ist die Datenlage widersprüchlich. Sie wurden wie folgt behandelt:
 Der dritte Platz im Steherrennen der Profis der WM 1899 ging laut unterschiedlichen Quellen an einen Amerikaner namens Ken Boake oder einen Kanadier namens Alfred Boake; das Ergebnis ist hier den USA zugeordnet.
 Im Sprint der Amateure der WM 1899 wird als Nationalität des Drittplatzierten John Caldow mal Kanada, mal Großbritannien angegeben, hier ist das Ergebnis Kanada zugeordnet.
 Rudolf Vejtruba aus Böhmen war Zweiter im Sprint der Amateure der WM 1901. Böhmen trat seinerzeit bei Olympischen Spielen mit einer eigenen Mannschaft an, war aber nicht Mitglied der UCI. Die Medaille ist daher Österreich zugeordnet.
 Im Sprint der Amateure der WM 1906 wird als Nationalität des Bronzemedaillen-Gewinners Dario Rondelli mal Italien, mal Frankreich angegeben, hier ist er Italien zugeordnet.
 Im Steherrennen der Profis der WM 1954 wird als Nationalität des Bronzemedaillen-Gewinners Joe Bunker mal Großbritannien, mal Australien angegeben, hier ist er Großbritannien zugeordnet.
 Im Sprint der Frauen der WM 1983 belegte Claudia Lommatzsch den zweiten Platz. Sie wurde später disqualifiziert, steht aber weiter in den Palmarès der UCI. In der obigen Tabelle ist diese Medaille nicht eingerechnet.

Die unter Deutschland geführten Ergebnisse sind die des Bunds Deutscher Radfahrer, die Russlands sind die des Russischen Radsportverbands RCF.

Siehe auch 
Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen:
Sprint,
Einerverfolgung,
Mannschaftsverfolgung,
Zeitfahren,
Keirin,
Punktefahren,
Teamsprint,
Madison,
Scratch,
Omnium,
Ausscheidungsfahren,
Steherrennen,
Tandem,
10-km-Rennen

Einzelnachweise 

Ucibahnweltmeisterschaften
Medaillenspiegel